Skye kan syfta på följande platser:

Australien 

 Skye, Victoria, ort, Frankston, 
 Skye, South Australia – en ort i South Australia, Australien

Kanada 
 Skye, Kanada – en ort i Ontario, Kanada

Storbritannien 

 Isle of Skye, ö, Skottland, Highland, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar